Pat Powers un producteur de film d'animation et détenteur du brevet du système Cinephone ;
 Pat Powers un joueur américain de volley-ball.